Piet Kaas (voetballer) – oud-voetballer van Alkmaar '54
 Pieter Kaas – Nederlands kinderboekenschrijver, onderwijzer en malacoloog